Марк Си́нгер (; род. 29 января 1948, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — американский актёр канадского происхождения.

Биография 
Марк Сингер родился в Ванкувере, в семье дирижёра Жака Сингера и пианистки Лесли Сингер. Учился в Корпус-Кристи (США). Марк попал на большой экран в 1978 году, снявшись в фильме «Иди и скажи спартанцам».

Избранная фильмография

Ссылки 

Выпускники Вашингтонского университета
Выпускники Школы драматического искусства Вашингтонского университета